Премия Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль в мюзикле () — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере музыкального театра. Была создана в 1976 году и переименована в 1984 году в честь великого британского актёра.

Впервые награда в данной номинации была представлена в 1979 году. В 1977 и 1978 году существовала единая номинация «Лучшее исполнение роли в мюзикле», и на неё могли претендовать как актёры, так и актрисы. Однако оба раза премию выигрывали женщины: в 1977 году Анна Шарки за роль в мюзикле «Мэгги», в 1978 году — Элейн Пейдж за главную роль в мюзикле «Эвита». В 1979 году номинация была разделена на две категории: «Лучшая мужская роль в мюзикле» и «Лучшая женская роль в мюзикле».

За все время существования премии её получили 38 актёров, 2 актрисы, а также весь состав мюзикла «Кэт и короли» в 1999 году. Актёр Эдди Редмейн — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль ЭмСи (Распорядителя) в мюзикле «Кабаре». Актёр Филип Куэст — абсолютный рекордсмен в номинации «Лучший актёр мюзикла» и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций: он является трёхкратным обладателем премии за роли в мюзиклах «Воскресенье в парке с Джорджем», «Починка» и «Юг Тихого океана», а также четырёхкратным номинантом на премию в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Лоренса Оливье в категории «Лучший актёр мюзикла».

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Тони» за лучшую мужскую роль в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоренса Оливье 

Премия Лоренса Оливье
1979
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам